Keepers peut désigner :

Film 
 Keepers (The Vanishing), film écossais de Kristoffer Nyholm sorti en 2018.

Musique 
 Keepers, album de Merl Saunders sorti en 1997.

Voir aussi